LOpen de Gibraltar de snooker 2017 est un tournoi de snooker professionnel de catégorie ranking comptant pour la saison 2016-2017 qui s'est déroulé du  au  au Tercentenary Sports Hall. Cette deuxième édition de l'épreuve est parrainée par l'entreprise Jojobet.com, société turque de paris sportifs sur internet.

Le joueur Hongkongais Marco Fu, tenant du titre, ne participe pas à l'épreuve cette année. Le tournoi est remporté par l'Anglais Shaun Murphy qui bat son compatriote Judd Trump sur le score de 4 frames à 2.

Dotation 
Les sommes allouées au cours de l'épreuve sont les suivantes :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Joueurs du premier tour : 
 Dotation totale :

Tours préliminaires 
Deux tours de qualification ont eu lieu les  et . Ils ont opposé 64 joueurs amateurs pour permettre à 26 d'entre eux d'être qualifiés dans le tableau final.

Tableau final

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 
48 centuries ont été réalisés au cours de la phase finale du tournoi :

 145, 129, 106, 104  Jack Lisowski
 140, 137, 122  Shaun Murphy
 138, 135, 101  Mark Allen
 136  Sam Craigie
 136  Luca Brecel
 135  John Astley
 133, 131, 109, 102  Alfie Burden
 132, 102  Ricky Walden
 131  David John
 130, 108, 101  Neil Robertson
 129, 114, 112, 103  Judd Trump
 129, 117, 102  Ryan Day
 128, 102  Gary Wilson
 128  Gerard Greene
 127  Mark Davis
 127  Zhou Yuelong
 121  John Higgins
 118  Zhang Yong
 107  Michael White
 107  Ben Woollaston
 107  Zhang Anda
 105, 100  Barry Hawkins
 105  Jamie Jones
 104  Fang Xiongman
 102  Mark Williams
 102  Charlie Walters
 101  Mitchell Mann
 100  Steven Hallworth

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de snooker
 Glossaire du billard

Références 

Open de Gibraltar de snooker
Snooker en 2017
Sport à Gibraltar en 2017
Sport en février 2017